Brembodus es un género extinto de peces que vivió en la época del Triásico Superior en Cene, Italia. Este género pertenece a la familia Brembodontidae.

Especies 
Clasificación del género Brembodus:
 † Brembodus (Tintori 1981)
 † Brembodus ridens (Tintori 1981)

Referencias

Referencias adicionales 
 A. Tintori. 1981. Two new pycnodonts (Pisces, Actinopterygii) from the Upper Triassic of Lombardy (N. Italy). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 86(4):795-824.
 J. R. Nursall. 1996. The phylogeny of pycnodont fishes. In G. Arratia, G. Viohl (eds.), Mesozoic Fishes – Systematics and Paleoecology. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München 125-152.

Enlaces externos 

 Brembodus Encyclopedia of Life.
 Brembodus Fossilworks.

Pycnodontiformes
Géneros de peces